Лос Авалос има више значења:

 Лос Авалос (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Авалос (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Авалос (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику